El Movimiento de la Patria de Miroslav Škoro (en croata: Domovinski Pokret Miroslava Škore, DPMŠ) es un partido político de ideología nacionalista y euroescépticade Croacia.

El partido fue fundado por el cantante, diputado y candidato presidencial de 2019, Miroslav Škoro, el 29 de febrero de 2020.

Historia
El 29 de febrero de 2020, Miroslav Škoro, un exdiputado que participó en las elecciones presidenciales de 2019-2020, confirmó a los medios la formación de un nuevo partido, cuatro meses y medio antes de las elecciones parlamentarias.

Para las elecciones parlamentarias de 2020, el Movimiento de la Patria lideró una coalición compuesta por, entre otros, el Partido Conservador Croata, Crecimiento Croata y otros partidos derechistas. Dicha coalición obtuvo un 10,89% de los votos y 16 escaños.

Resultados electorales

Parlamento

Referencias

Partidos políticos nacionalistas
Partidos políticos de Croacia
Nacionalismo croata
Partidos conservadores
Partidos euroescépticos
Partidos políticos fundados en 2020
Partidos políticos de derecha
Partidos de extrema derecha
Populismo de derecha